Aktivist steht für:
 eine Person, die in besonders intensiver Weise für die Durchsetzung bestimmter Ziele eintritt, siehe Aktivist
 den in der DDR hergestellten Traktor RS03
 eine der Sportvereinigungen der DDR
 die Aktivistenbewegung der DDR, innerhalb der mehrere Auszeichnungen vergeben wurden:
 Aktivist des Zweijahrplanes
 Verdienter Aktivist
 Aktivist des Fünfjahrplanes
 Aktivist des Siebenjahrplanes
 Aktivist der sozialistischen Arbeit

Aktivismus steht weiterhin für:
 eine pazifistische literarische Bewegung ab 1914, siehe Aktivismus (Kurt Hiller)
 Politik der Sudetendeutschen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, siehe Aktivismus und Negativismus
 Bereitschaft eines Gerichts zur Rechtsfortbildung, siehe Juristischer Aktivismus

Siehe auch: